Damrosch ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Damrosch (1859–1937), deutsch-amerikanischer Dirigent und Musikerzieher
 Helen Damrosch Tee-Van (1893–1976), US-amerikanische Malerin, Illustratorin und Autorin
 Leo Damrosch (* 1941), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler und Autor
 Leopold Damrosch (1832–1885), deutscher Komponist, Dirigent und Violinist
 Lori Fisler Damrosch (* 1953), amerikanische Juristin, Professorin an der Columbia University
 Walter Damrosch (1862–1950), US-amerikanischer Komponist und Dirigent deutscher Herkunft